Анемо́н (; настоящее имя А́нна Бургиньо́н, ; 9 августа 1950, Париж — 30 апреля 2019, Пуатье) — французская актриса театра и кино, сценарист.

Биография 
Анна Бургиньон родилась в Париже 9 августа 1950 года. Дебютировала в одном из кафе-театров с труппой «Le Splendid». Свою первую роль сыграла в фильме режиссёра Филиппа Гарреля «Анемон». Этот фильм стал единственным, в титрах которого она значится как Анна Бургиньон; после его выхода и в честь него она взяла псевдоним «Анемон». Популярность актрисе принесла роль сотрудницы «Телефона доверия» в комедии «Дед Мороз — отморозок» (1982). Впоследствии снялась ещё в нескольких фильмах, а также вновь участвовала в постановках труппы «Le Splendid». Роль в фильме «Большая дорога» (1987) принесла ей премию «Сезар».

Была замужем, двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки